Сезон 2011/2012 стал для Интера 96-м в Чемпионате Италии. Несмотря на неплохое выступление команды в прошлом сезоне при Леонардо, руководство решило не оставлять его главным тренером и назначило вместо него Джан Пьеро Гасперини, но после нескольких неудачных матчей он был заменен на Клаудио Раньери, но и он был уволен спустя пол года, а его место занял Андреа Страмаччони. В итоге клуб не выиграл ни одного кубка впервые с сезона 2003/2004.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:26.500.000

Зима 

Убытки:3.800.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:32.650.000

Зима 

Прибыль:11.500.000

Общие убытки:30.300.000

Общая прибыль:44.150.000

Разница:13.850.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 Примечания:

 С «Аталанты» было снято 6 очков в связи с коррупционным скандалом.

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки